Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Sven Salumaa 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Scott Davis /  David Pate (semifinali)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno)

 Gary Muller /  Danie Visser (quarti di finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1991